

Cinema 
Il mucchio selvaggio (The Wild Bunch) – film del 1969 diretto dal regista Sam Peckinpah
Mucchio selvaggio – film pornografico del 2007 diretto da Matteo Swaitz

Criminalità 
Il mucchio selvaggio (in inglese The Wild Bunch) – banda di fuorilegge capeggiata da Butch Cassidy

Editoria 
Il mucchio selvaggio – periodico italiano di musica
Il mucchio selvaggio – libro di Giancarlo Dotto e Sandro Piccinini sulle TV locali

Musica 
Mucchio selvaggio – album dei Negazione e dei Declino del 1984